Wether Holm kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wether Holm (ö i Storbritannien, lat 60,43, long -1,15), Skottland, Shetlandsöarna, 
 Wether Holm (ö i Storbritannien, lat 60,37, long -1,02), Skottland, Shetlandsöarna, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar